

Patronyme 

 Onán Barreiros (1981-), skipper espagnol.

Toponyme 

Barreiros, municipalité brésilienne de l'État de Pernambouc ;
Barreiros, commune espagnole de la province de Lugo ;
Barreiros, paroisse civile portugaise de la municipalité d’Amares ;
Barreiros, paroisse civile portugaise de la municipalité de Valpaços ;
Barreiros, paroisse civile portugaise de la municipalité de Viseu ;
Barreiros, quartier portugais de la ville et municipalité de Póvoa de Varzim.

Autres 
 Barreiros SA, entreprise automobile espagnole.